Asia Noir ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe von Video Team.

Darsteller

Auszeichnungen 
 2007 AVN Award - Best Ethnic Release - Asian (for Asia Noir 5)
 2018 XBIZ Award - Asian-Themed Release of the Year

Weblinks 
 Asia Noir in der IAFD

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film